KIN steht für:

 Microsoft KIN, das erste Smartphone von Microsoft
 Flughafen Norman Manley International, Jamaika (IATA-Code)

KiN steht für:
 Aktionsgruppe Kinder in Not, deutsche Hilfsorganisation
 Kundenbetreuer im Nahverkehr, siehe Schaffner (Beruf)

Kin steht für:
 Kin (Okinawa), Ort in Japan
 Kin (Marskrater)
 ein von griechisch kinein abgeleiteter Bestandteil von Kunstwörtern, siehe Liste griechischer Wortstämme in deutschen Fremdwörtern #K
 Kin (Film), US-amerikanischer Spielfilm (2018)
 Kin, Name einer buddhistischen Klangschale

Kin ist der Familienname folgender Personen:
 Adrian Kin (1979–2012), polnischer Paläontologe
 Kakuei Kin (1938–1985), japanischer Schriftsteller
 Kin Sekihan (* 1925), japanischer Schriftsteller
 Tomas Zierhofer-Kin (* 1968), österreichischer Kulturmanager
 Yamei Kin (1864–1934), chinesische Ärztin

kin steht für:
 Kinyarwanda (ISO-639-3-Code), Bantusprache, eine der Amtssprachen in Ruanda

Siehe auch:
 Kiehn
 Kien
 Kinn (Begriffsklärung)

Abkürzung